Пинхасов — еврейская фамилия, произошедшая от имени Пинхас; имеет женскую форму Пинхасова.

 Известные носители  
 Пинхасов, Георгий Борисович (род. 1952) — фотограф, лауреат международных премий, член фото-агентства Магнум Фото.
 Пинхасов, Роберт Абрамович — бухарско-еврейский общественный и научный деятель, медицинский работник, доцент, автор и соавтор ряда книг, учебных пособий, докладов и статей.